Restinga (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Restinga (bostype), een bepaald type tropisch bos dat wordt aangetroffen in Brazilië
 Restinga (Marokko), een gemeente in Marokko met postnummer 93200